Йеизм — характерная черта ряда диалектов испанского языка, смещение традиционного бокового палатального сонанта  (передаётся на письме буквосочетанием ll) к палатальному спиранту  (передаётся буквой y). Другими словами, ll и y передают один и тот же палатальный фрикативный звук или глайд . Термин «йеизм» () образован от испанского названия буквы y (ye). В настоящее время более чем в 90 % испанских диалектах наблюдается этот эффект. Схожее слияние фонем наблюдается в некоторых других языках, в частности в итальянском, венгерском, каталанском, португальском и галисийском.

Для обозначения явления различия фонем  и  иногда используется термин lleísmo ()).

Произношение 
В большинстве диалектов, в которых наблюдается слияние фонем, полученный единый звук является звонким палатальным спирантом , обычно напоминающим прочтение буквы y в английском your. Иногда он звучит как j в английском jar, особенно после  или , а также в начале слова. Например, relleno читается как , а conllevar — как  или .

В Аргентине и Уругвае фонемы слились в звонкий постальвеолярный сибилянт , однако с конца 1980-х гг. в столичном региолекте Аргентины у молодых носителей наблюдается оглушение  до глухого постальвеолярного спиранта .

Распространение 

Различие между  и  сохранилось на Филиппинах, в нагорьях Эквадора, в перуанских Андах, Парагвае, на значительной части территории Боливии и в северо-восточных районах Аргентины на границе с Парагваем. Чаще всего различие наблюдается на территориях, на которых распространён билингвизм — испанский и местный язык (например, аймара или гуарани). Северная часть Испании, а также некоторые области на юге сохраняли различие между фонемами, однако йеизм получил широкое распространение и в настоящее время наблюдатеся практически на всей территории Испании за исключением районов, где имеется языковой контакт с каталанским и баскским языками.

Минимальные пары 
Йеизм в определённых случаях порождает омофоны. Например, следующие пары слов будут иметь одинаковое произношение на диалектах с йеизмом. В регионах, где фонемы  и  не слились, указанные слова будут образовывать минимальные пары.

 haya («бук») ~ halla («он(а) находит»)
 cayó («он(а) упал(а)») ~ calló («он(а) замолчал(а)»)
 hoya («отверстие») ~ olla («горшок»)

В других языках 
Сходный феномен наблюдается не только в испанском языке, но и в ряде других:
 В венгерском  превратилось в , однако написание ly сохранилось, поэтому lyuk .
 Во французском языке  превратилось в , однако написание ll сохранилось, поэтому briller .
 В португальском йеизм наблюдается в основном среди носителей диалекта кайпира, которые произносят /ʎ/ (lh) и  (i) как . Следовательно, для них слова teia («сеть») и telha («плитка») произносятся как , в то время как в остальных даилектах второе слово читается как .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испанский язык